Квинт Тере́нций Куллео́н ():
 Квинт Теренций Куллеон — народный трибун в 189 и претор по делам иноземцев в 187 годах до н. э.;
 Квинт Теренций Куллеон — народный трибун 58 года до н. э., потомок предыдущего;
 Квинт Теренций Куллеон — проконсул Сицилии времён правления императора Августа;
 Квинт Теренций Куллеон — консул-суффект Римской империи 40 года, сын либо внук предыдущего.